

Lokalizacje

Austria 
 Sankt Wolfgang im Salzkammergut – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Niemcy 
 Sankt Wolfgang – dzielnica Bad Griesbach im Rottal
 Sankt Wolfgang – dzielnica Velburga
 Sankt Wolfgang – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Zobacz też 
 St. Wolfgang